Köchy ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Heinrich Gottlieb Köchy (1769–1828), deutscher Rechtswissenschaftler
 Kristian Köchy (* 1961), deutscher Philosoph, Professor für Theoretische Philosophie an der Universität Kassel und Experte für Bioethik
 Karl Köchy (1800–1880), deutscher Theaterdirektor, Dramaturg und Schriftsteller
 Wilhelm Köchy (* 1814), deutscher Violinist